Nienaber ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Nienaber (1926–2013), deutscher Brauereimanager
 Jacques Nienaber (* 1972), südafrikanischer Rugby-Union-Trainer